C46 ou C-46 peut désigner :

 Curtiss C-46, un avion de transport américain ;
 Sarcome de Kaposi, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La nébuleuse variable de Hubble dans la constellation de la Licorne, notée C46 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres